Elmgrove ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmgrove (New York), im Monroe County
 Elmgrove (Texas), im Galveston County